Municipio de Frederick puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Frederick (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Divide.
 Municipio de Frederick (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Frederick (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Schuyler.